Залізна корона — назва корони лангобардського королівства.
 «Залізна корона» — італійський кінофільм 1941 року, поставлений режисером Алессандро Блазетті.